Сауґа () — волость в Естонії, адміністративна одиниця повіту Пярнумаа.
 Сауґа () — селище в Естонії, адміністративний центр волості Сауґа повіту Пярнумаа.